Il singolare del torneo di tennis Quebec WCT 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Tom Okker che ha battuto in finale Rod Laver 6–3, 7–6, 6–7, 6–4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Quebec WCT 1971